Cool Cat steht für:

 Hot Space#Cool Cat, ein Lied der britischen Rockgruppe Queen aus dem Album Hot Space
 Cool Cat (Figur), eine Zeichentrickfigur von Warner Bros. Entertainment
 Cool Cat (1967), dem ersten Cartoon der Zeichentrickfigur Cool Cat